Открытый чемпионат Европы по биатлону 2016 года () прошёл с 24 февраля по 28 февраля 2016 года в тюменском областном центре зимних видов спорта (ОЦЗВС) «Жемчужина Сибири», (Россия).

В чемпионате приняли 26 национальных сборных, в том числе спортсмен из Австралии. Всего выступили 167 спортсменов (85 мужчин и 82 женщины). Разыгрывалось 8 комплектов медалей: по две в спринте, преследовании и масс-стартах, пришедших на замену индивидуальным гонкам и одна в смешанной эстафете, заменившей отдельные мужскую и женскую. Также на чемпионате впервые прошла одиночная смешанная эстафета.

Календарь открытого чемпионата Европы по биатлону 2016 года

Общий медальный зачет

Результаты гонок чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Официальный сайт IBU

Чемпионаты Европы по биатлону
биатлон
2016 год в биатлоне
Международные спортивные соревнования в Тюмени